Goethe steht für:

 Goethe (Familie), die Verwandtschaft des deutschen Dichterfürsten
 Goethe (Schiff), Seitenradschiff der Köln-Düsseldorfer auf dem Rhein
 Goethe (Schiff, 1873), 1876 gestrandetes Passagier-Dampfschiff
 Goethe (Schiff, 1966), Fahrgastschiff
 Goethe!, deutscher Spielfilm (2010)
 Goethe! (Musical), Musicalfassung des Spielfilms Goethe!
 (3047) Goethe, Asteroid des Hauptgürtels

Goethe oder Göthe ist der Familienname folgender Personen:
 Alma von Goethe (1827–1844), Enkelin von J. W. Goethe
 August von Goethe (1789–1830), Sohn von J. W. Goethe
 Burkhart Goethe, KMD, Orgelsachverständiger der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
 Catharina Elisabeth Goethe (1731–1808), Mutter von J. W. Goethe
 Christiane von Goethe (1765–1816), Ehefrau von J. W. Goethe
 Dietrich Goethe (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Georg Göthe (1657–1730), Schneidermeister, Großvater von J. W. Goethe 
 Hermann Goethe (1837–1911), deutsch-österreichischer Önologe und Pomologe
 Hugo Goethe (* 1923), deutscher Fußballspieler

 Oliver Goethe (* 2004), dänisch-deutscher Automobilrennfahrer 
 Ottilie von Goethe (geb. von Pogwisch; 1796–1872), Gemahlin von August von Goethe 
 Roald Goethe (* 1960), deutscher Unternehmer und Autorennfahrer
 Roland Goethe (* 1959), Schweizer Politiker 
 Rudolf Goethe (1843–1911), deutscher Önologe und Pomologe
 Susanne Feust-Göthe (1836–1886), deutsche Theaterschauspielerin, Komikerin und Sängerin (Sopran)
 Walther Wolfgang von Goethe (1818–1885), deutscher Kammerherr und Komponist, Enkel von J. W. Goethe
 Wolfgang Maximilian von Goethe (1820–1883), deutscher Jurist und preußischer Legationsrat, Enkel von J. W. Goethe

Siehe auch:
 Göde
 Göte
 Goette
 Götte